Андрей Владимирович Семеренко (6 ноября 1961, Благовещенск) — советский и российский футболист.

Биография 
Сын футболиста Владимира Семеренко. Родился и вырос в Благовещенске (Амурская область). Является лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба «Амур». Сыграл пятнадцать сезонов за команду и забил 140 голов.

Сын Андрей — футболист команд «Амур-2» и «Благовещенск».

Клубная статистика 
.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Амур»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Хемик» Быдгощ
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Амур»